

Géographie 

 Okano, département du Gagon.
 Okano, rivière du Gagon.

Patronyme 

 Eitarō Okano (1930-2020); athlète japonais ;
 Isao Okano (né en 1944), judoka japonais ;
 Lyrica Okano (née en 1994), actrice américaine ;
 Masayuki Okano (né en 1972), footballeur japonais ;
 Reiko Okano (née en 1960), dessinatrice de manga japonaise ;
 Shun'ichirō Okano (1931-2017), personnage important du football japonais ;
 Teiichi Okano (1878-1941), compositeur, pédagogue et organiste japonais.

Patronyme japonais